Tenzin aussi écrit Tendzin est un nom personnel tibétain () signifiant détenteur de l'enseignement. 

Il peut correspondre à :

 Tenzin Rabgye (1638–1696), quatrième Druk Desi (souverain séculier) du Bhoutan
 Khunu Lama Tenzin Gyaltsen (1895–1977), dirigeant d'un mouvement éclectique au sein du bouddhisme tibétain
 Lobsang Tenzin (né en 1939), Premier ministre du gouvernement tibétain en exil
 Lopön Tenzin Namdak, chef religieux tibétain
 Tenzin Choedrak (1922–2001), médecin tibétain
 Tenzin Delek Rinpoché (1950-2015), dirigeant bouddhiste tibétain accusé d'implication dans un attentat à la bombe
 Tenzin Gyatso, né en 1935, le 14e dalaï-lama
 Tenzin Jigme (1948–1997), abbé d'un important monastère bouddhiste tibétain
 Tenzin Palmo (né en 1943), nonne bouddhiste tibétaine, auteur et yogini
 Tenzin Priyadarshi, aumônier bouddhiste au MIT
 Tenzin Tsundue, poète et militant tibétain
 Tenzin Wangyal Rinpoché, lama tibétain
 Tenzin Zopa (né en 1975), moine bouddhiste et enseignant
 Tendzin Choegyal (né en 1946), frère cadet du 14e dalaï-lama, reconnu comme le 16e Ngari Rinpoché.
 Elijah Ary, aussi appelé Tenzin Sherab, tibétologue et écrivain canadien (1972-)
 Tenzing Dolma, présidente de l'association des femmes tibétaines. 

Prénom tibétain